|-
| 190701 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190702 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190703 - || || 23 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190704 - || || 28 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190705 - || || 24 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190706 - || || 27 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190707 - || || 29 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190708 - || || 20 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190709 - || || 20 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190710 - || || 26 de març de 2001 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 190711 - || || 16 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190712 - || || 15 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190713 - || || 24 d'abril de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190714 - || || 17 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190715 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190716 - || || 24 de maig de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190717 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190718 - || || 18 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190719 - || || 14 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190720 - || || 14 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190721 - || || 22 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190722 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190723 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190724 - || || 27 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190725 - || || 21 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190726 - || || 29 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190727 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190728 - || || 25 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190729 - || || 3 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190730 - || || 13 d'agost de 2001 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 190731 - || || 15 d'agost de 2001 || Badlands || R. Dyvig
|-
| 190732 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190733 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190734 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190735 - || || 11 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190736 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190737 - || || 1 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190738 - || || 14 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190739 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190740 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190741 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190742 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190743 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190744 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190745 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190746 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190747 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190748 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190749 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190750 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190751 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190752 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190753 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190754 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190755 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190756 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190757 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190758 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190759 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190760 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190761 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190762 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190763 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190764 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190765 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190766 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190767 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190768 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190769 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190770 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190771 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190772 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190773 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190774 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190775 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190776 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190777 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190778 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190779 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190780 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190781 - || || 23 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190782 - || || 23 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 190783 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190784 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190785 - || || 8 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190786 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190787 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190788 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190789 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190790 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190791 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190792 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190793 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190794 - || || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190795 - || || 11 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190796 - || || 9 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190797 - || || 9 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190798 - || || 14 de setembre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 190799 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 190800 - || || 10 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

0